Marco Bruno dos Santos Ferreira (Funchal, 8 de março de 1977) é um árbitro de Portugal.

Faz parte da Associação de Futebol de Madeira. Sua profissão é bancário.

Ligações externas 
 

Naturais do Funchal
Árbitros de futebol de Portugal
Bancários de Portugal